strużyna - odpadki powstałe przy obróbce drewna, metalu itp. w postaci wiórów

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Strużyna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno 
 Strużyna – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg

Cieki wodne 
 Strużyna – potok, dopływ Łużycy
 Strużyna – kanał, dopływ Łączy w woj. lubuskim
 Strużyna – potok, dopływ Odry

Inne 
 Strużyna – nazwisko

Zobacz też 
 Strużanka, Strużka, Strużki, Strużnica, Strużyny
 Zastruże

Przypisy